Cajueiro-do-mato pode referir-se ao nome vulgar das seguintes plantas:

 Cajuaçu-vermelho (Anacardium giganteum)
 Cajueiro-bravo-do-campo (Curatella americana)

Desambiguação